Гидеон Эмери (; род. 12 сентября 1972, Виндзор, Англия, Великобритания) — английский актёр, известный ролью Девкалиона в молодёжном телесериале «Волчонок». Озвучивал лорда Лор'темара Терона, правителя эльфов крови, в компьютерной игре World of Warcraft, а также солдата Фергюса Рида в серии игр Wolfenstein.

Биография 
Родился в Виндзоре, Англия, в возрасте четырёх лет вместе с семьёй переехал в Йоханнесбург, ЮАР. Эмери был с детства заинтересован актёрским искусством.

Фильмография

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гидеон Эмери на Audible.com
Гидеон Эмери на Behind The Voice Actors
 Gamecca - "The Voice: On the Battlefield With Gideon Emery"

Актёры Великобритании
Актёры озвучивания
Актёры озвучивания Великобритании